Асс (римський фунт) 
 АСС - Арабський соціалістичний союз